Думитрешти има више значења:

 Думитрешти (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Думитрешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Думитрешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Думитрешти (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији